SBI kan syfta på

Stålbyggnadsinstitutet
Svenska Barnboksinstitutet
SBI-listan, ett tidigare namn på marknaden Nordic Growth Market
ICAO-kod för det ryska flygbolaget S7 Airlines
ESM-kod för kattrasen helig birma
State Bank of India, en bank i Indien